A 2014-es Formula Renault 2.0 Európa-kupa a bajnokság 24. idénye volt. A szezon április 26-án indult az Ciudad del Motor de Aragón versenypályán és október 19-én ért véget a Circuito de Jerez aszfaltcsíkján. A címvédő Pierre Gasly volt, aki a Formula Renault 3.5-bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnoki címet Nyck de Vries szerezte meg, míg a csapatoknál a Koiranen GP győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa